Васси:

 Васси — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Васси — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.